Ukonselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ukonselkä (del av en sjö i Lappland), 
 Ukonselkä (del av en sjö i Norra Karelen), 
 Ukonselkä (sjö), Birkaland, 
 Aijihselgi, del av en sjö, Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar